ciò che è pertinente al Laos
 appartenente al gruppo etnico dei lao
lingua lao